Кампо Синкуента и Дос има више значења:

 Кампо Синкуента и Дос, Кампо Чикито (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента и Дос, Ранчо Бланко (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику